

Rusland 
 Lisovo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Lisovo (Pskov) - dorp in de Russische oblast Pskov
 Lisovo (Smolensk) - dorp in de Russische oblast Smolensk
 Lisovo (Tver) - dorp in de Russische oblast Tver
 Lisovo (Toela) - dorp in de Russische oblast Toela

Bulgarije 
 Lisovo (Chaskovo) - dorp in de Bulgaarse oblast Chaskovo

Ook Poolse Lisowo 
 Lisowo (Podlachië) - dorp in de Poolse woiwodschap Podlachië
 Lisowo (district Gryfice) - dorp in de Poolse woiwodschap West-Pommeren
 Lisowo (district Koszalin) - gehucht in de Poolse woiwodschap West-Pommeren
 Lisowo (district Stargard) - dorp in de Poolse woiwodschap West-Pommeren